

Patronyme 

 Mariel Zagunis, (1985-), escrimeuse américaine ;
 Mark Zagunis (1993-), joueur américain de baseball.